Флаг муниципального образования Ива́новское сельское поселение Красноармейского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 мая 2012 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7629.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Ивановского сельского поселения Красноармейского района в синем (голубом), белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле вверху — золотая мурованная и зубчатая стена, подобная опрокинутому стропилу, над которой — золотая плетёная фигура особого вида (замкнутый узел наподобие косвенной решётки о четырёх ячеях — одна, две и одна, причём два верхних ряда решётки завершаются петлями с нижних сторон фигуры, а два нижних ряда — с верхних сторон, и всё дополнено петлями на верхнем и нижнем углах фигуры); внизу — казачьи шашки того же металла накрест, в ножнах, рукоятями вверх, над серебряными метёлками риса, также накрест».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Ивановское сельское поселение представлено одним населённым пунктом — станицей Ивановской. Станица Ивановская была основана в 1794 году как курень Ивоневский, одним из сорока первых куреней, основанных черноморскими казаками на Кубани. Современное название станица получила в 1842 году.

Изображение крепостного укрепления аллегорически указывает на золотоордынский город-крепость Шакрак, существовавший в средние века на территории, которая сегодня принадлежит Ивановскому сельскому поселению. Раскопки города-крепости активно ведутся и в настоящее время.

Синий цвет полотнища аллегорически указывает на Ангелинский ерик и многочисленные рисовые чеки.

Синий цвет (лазурь) символизирует волю, безупречность, чистое небо.

Положенные накрест метёлки риса символизируют один из экономических видов деятельности хозяйств поселения — выращивание риса.

Орнаментальный мотив, так называемый узел счастья — древний символ, используемый многими народами, проживавшими в разные времена на землях Кубани. Изображение «Узла счастья» присутствует и на монетах, обнаруженных в раскопках города-крепости Шакрак.

Узел счастья символизирует благополучие, процветание и счастье.

Белый цвет (серебро) — символ мудрости, совершенства, чистоты.

Изображение казачьих шашек символизирует мужество и отвагу, и аллегорически указывает на основателей поселения черноморских (запорожских) казаков.

Жёлтый цвет (золото) — символ достатка, процветания и прочности. Золото также говорит о верности, славе и заслугах жителей сельского поселения.

Примечания 

Флаги с изображением крепостной стены
Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением риса